Karl Eriksson, Carl Ericsson eller liknande stavningar, kan syfta på:

 Karl Eriksson, 1401 häradshövding i Södermanland, som gett namn till frälseätten Färla, Karl Erikssons ätt
 Karl Eriksson (Gyllenstierna) (död 1541), riksråd
 Carl Eriksson Sparre (1595–1632), ämbetsman
 Karl Erixon (tidigare Carl Johan Ericsson) (1827–1900), svensk-amerikansk skollärare, organist och missionspastor
 Carl Wilhelm Ericson (1840–1928), friherre, militär och politiker
 Carl Ericsson i Jönköping (1860–1944), liberal politiker
 Karl Eriksson (möbelsnickare) (1862–1957), "Mäster-Karl", möbelsnickare vid Bröderna Erikssons Möbelverkstad och knuten till Rackengruppen
 Karl Eriksson (kooperatör) (1878–1965), kooperatör och journalist
 Carl Eriksson i Ljusdal (1881–1955), socialdemokratisk politiker
 Karl Erikson (arkitekt) (1883–1961), arkitekt
 Carl Ericson (skådespelare) (1885–1970), skådespelare
 Karl Eriksson (veterinär) (1892–1960), professor och rektor vid Veterinärhögskolan
 Kalle Eriksson (född 1984), barnskådespelare
 Karl Ericson, en av grundarna till skogsindustrikoncernen Wargöns AB

Fiktiva figurer 
 Carl Ericson, en rollfigur i TV-serien Rederiet spelad av Bengt Bauler, se Rederiet#Medverkande

Se även 
 Karl-Erik Eriksson